Burn (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
Burn (AirSculpture), een muziekalbum van de Britse band AirSculpture
Burn (Usher), een single van de Amerikaanse zanger Usher uit 2004
Burn (Ellie Goulding), een single van de Britse singer-songwriter Eddie Goulding uit 2013
Burn (Meek Mill), een single van de Amerikaanse rapper Meek Mill uit 2012
Burn (VanVelzen), een muzieknummer uit 2006
Burn (film), een film uit 2019